Уи́льям Ло́дер Ли́ндси (; 19 декабря 1829 — 24 ноября 1880) — шотландский лихенолог,  и .

Биография 
Родился в Эдинбурге 19 декабря 1829 года в семье Джеймса Линдси и его супруги Хелен Лодер. Учился в Эдинбургском университете, в 1852 году с отличием окончил его, получив степень доктора медицины и защитив диссертацию по теме «Анатомия, морфология и физиология лишайников».

Некоторое время работал в Городском холерном госпитале Эдинбурга, с 1854 года — Королевском научном психиатрическом институте в Перте (Австралия). Занимался изучением ботаники и геологии окрестностей Перта.

С 1859 года Линдси был женат на Элизабет Рид.

В 1859 году награждён Золотой медальи имени Патрика Нила Королевского общества Эдинбурга за исследования в области лихенологии. В 1861—1862 годах — в Новой Зеландии, после чего опубликовал работу по флоре этих островов. Впоследствии путешествовал по Норвегии, Германии, Исландии, где занимался флористическими исследованиями.

Скончался 24 ноября 1880 года в своём доме в Эдинбурге.

Некоторые научные работы

Роды и виды, названные именем У. Линдси 
 
  — 
 
  — 
  —

Литература 
 
 

Лихенологи
Члены Эдинбургского королевского общества